Janua trifuscata är en ringmaskart som beskrevs av Knight-Jones 1973. Janua trifuscata ingår i släktet Janua och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
trifuscata